«Сенокос» () — картина, написанная  в 1877 году французским художником Жюлем Бастьен-Лепажем (, 1848—1884). Принадлежит музею Орсе в Париже. Размер картины — . Также употребляется название «Отдых в поле».

История 
Картина была представлена публике на Парижском салоне 1878 года.

Картина была приобретена Музеем в Люксембургском саду на посмертной распродаже произведений Бастьен-Лепажа, которая происходила  в 1885 году в парижской галерее Жоржа Пети (). Кураторы музея выбирали между ней и картиной Бастьен-Лепажа «Деревенская любовь». В результате их выбор остановился на «Сенокосе», а «Деревенская любовь» попала в коллекцию Сергея Третьякова, и затем в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

С 1929 года по 1980 год картина «Сенокос» находилась в собрании Лувра, а в 1980 году она была передана в музей Орсе, где она и находится до сих пор.

Описание 
На картине изображены отдыхающие от тяжёлой работы крестьяне — мужчина и женщина. Мужчина лежит на скошенной траве, накрыв голову соломенной шляпой, из-под которой видна его борода, а самого́ лица не видно. Молодая женщина-крестьянка сидит, но её поза и выражение лица также выдают крайнюю усталость. Можно отметить «фотографичность» композиции картины: линия горизонта поднята довольно высоко, так что большая часть заднего плана занята полем, скошенной травой и стогами, и только в самой верхней части видна небольшая полоска неба.

Отзывы 
Эмиль Золя называл Бастьен-Лепажа «внуком Милле и Курбе», а картину «Сенокос» считал шедевром натурализма в живописи.

Искусствовед Нина Яворская так писала об этой картине:

Примечания

Ссылки 
 Hay making, 1877, Jules Bastien-Lepage, Google Cultural Institute

Картины Жюля Бастьен-Лепажа
Картины из собрания музея Орсе
Труд в изобразительном искусстве
Крестьяне в живописи